Il doppio femminile dell'AEGON International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez sono le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Nadia Petrova e Katarina Srebotnik hanno sconfitto in finale Monica Niculescu e Klára Zakopalová per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Liezel Huber /  Sania Mirza (quarti di finale)

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinale)
  Flavia Pennetta /  Elena Vesnina (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni

AEGON International 2013
WTA Tour 2013